La nazionale di hockey su pista del Cile è la selezione maschile di hockey su pista che rappresenta il Cile in ambito internazionale. Attiva dal 1954, opera sotto la giurisdizione della Federazione di pattinaggio del Cile.

Nel suo palmarès può vantare un campionato mondiale B, quattro campionati sudamericani e un campionato panamericano.

Storia

Cronistoria 
{| class="toccolours" style="background:white"
!colspan="2" align=center style="border:#d52b1e; background:#d52b1e"|Cronistoria della nazionale di hockey su pista del Cile
|- style="font-size:93%"
|valign="top"|
|width="100%"|

 19549º posto al Campionato mondiale.
 1954 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (1º titolo).
 19555º posto al Campionato mondiale.
 1956 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (2º titolo).
 1959 2º posto al Campionato Sudamericano.

 19628º posto al Campionato mondiale.
 1963 2º posto al Campionato Sudamericano.
 1966 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (3º titolo).
 19666º posto al Campionato mondiale.
 1967 3º posto al Campionato Sudamericano.
 1969 3º posto al Campionato Sudamericano.

 19707º posto al Campionato mondiale.
 1971 2º posto al Campionato Sudamericano.
 19727º posto al Campionato mondiale.
 1973 3º posto al Campionato Sudamericano.
 1975 3º posto al Campionato Sudamericano.
 1977 3º posto al Campionato Sudamericano.
 19786º posto al Campionato mondiale.
 1979 3º posto al Campionato Panamericano.
 1979 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (4º titolo).

 19804º posto al Campionato mondiale.
 19816º posto ai Giochi Mondiali.
 1981 3º posto al Campionato Sudamericano.
 19824º posto al Campionato mondiale.
 19834º posto al Campionato Panamericano.
 1984 3º posto al Campionato Sudamericano.
 19847º posto al Campionato mondiale.
 1985 2º posto al Campionato Sudamericano.
 19869º posto al Campionato mondiale.
 1987 3º posto al Campionato Sudamericano.
 1988 3º posto al Campionato mondiale B.
 19894º posto al Campionato mondiale.

 1990 3º posto al Campionato Sudamericano.
 1991Fase a gironi al Campionato mondiale.
 19914º posto al Campionato Panamericano.
 1994 3º posto al Campionato mondiale B.
 1995Fase a gironi al Campionato mondiale.
 1996Quarti di finale al Campionato mondiale B.
 1998 VINCE IL CAMPIONATO MONDIALE B (1º titolo).
 1999Fase a gironi al Campionato mondiale.

 2001Quarti di finale al Campionato mondiale.
 2003Fase a gironi al Campionato mondiale.
 2004 2º posto al Campionato Sudamericano.
 2005 2º posto al Campionato Panamericano.
 2005Fase a gironi al Campionato mondiale.
 20078º posto alla Coppa delle Nazioni.
 2007Fase a gironi al Campionato mondiale.
 20074º posto alla Coppa America.
 1990 3º posto alla Coppa America.
 2009Fase a gironi al Campionato mondiale.

 2011 2º posto al Campionato Panamericano.
 2011Quarti di finale al Campionato mondiale.
 20104º posto alla Coppa America.
 20134º posto al Campionato mondiale.
 2015Quarti di finale al Campionato mondiale.
 20177º posto alla Coppa delle Nazioni.
 2017Quarti di finale al Campionato mondiale.
 2018 2º posto al Campionato Panamericano.
 2019Quarti di finale al Campionato mondiale.

 2021 VINCE IL CAMPIONATO PANAMERICANO (1º titolo)''.
 2022Quarti di finale al Campionato mondiale.

|}

 Statistiche dettagliate sui tornei internazionali 

 Campionato mondiale 

Dettagli: 
 Partecipazioni al Campionato mondiale: 26   
 Non partecipante: 19 
 Partite disputate: 217
 Vittorie: 87
 Pareggi: 18
 Sconfitte: 112 
 Gol fatti: 779
 Gol subiti: 860

 Intercontinental Cup 

Dettagli:
 Partecipazioni al Campionato mondiale B/Intercontinental Cup: 4    
 Non partecipante: 15
 Partite disputate: 30
 Vittorie: 24
 Pareggi: 2
 Sconfitte: 4 
 Gol fatti: 257
 Gol subiti: 58

 Campionato Sudamericano/Copa America 

Dettagli:
 Partecipazioni al Campionato Sudamericano/Copa America: 21   
 Non partecipante: 0
 Partite disputate: 83
 Vittorie: 37
 Pareggi: 13
 Sconfitte: 33
 Gol fatti: 341
 Gol subiti: 232

 Campionato Panamericano 

Dettagli:
 Partecipazioni al Campionato Panamericano: 7  
 Non partecipante: 3
 Partite disputate: 37
 Vittorie: 22
 Pareggi: 1
 Sconfitte: 14 
 Gol fatti: 207
 Gol subiti: 88

 Palmarès 
 	
Macao 1998

  
San Paolo 1954, Santiago del Cile 1956, Concepción 1966, Santos 1979

 ''' 
Stuart 2021

Riepilogo piazzamenti

Collegamenti esterni